Een nederzettingstype, zie Kruiswegdorp
 De oude naam van Hoofddorp
 Een buurtschap in de gemeente Hulst; zie Kruisdorp (Zeeland)